Ваље де Гвадалупе има више значења:

 Ваље де Гвадалупе (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Ваље де Гвадалупе (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље де Гвадалупе (Ваље де Гвадалупе, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље де Гвадалупе (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље де Гвадалупе (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваље де Гвадалупе (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ваље де Гвадалупе (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику